

Bilješke 
NK Kamensko je kažnjeno oduzimanjem 2 boda
NK Tuškani su kažnjeni oduzimanjem 2 boda

Izvori 

 Krešimir Perušić - 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003, Karlovac 2004., ISBN 953-9969-0-6, str. 298-299

1980-81
Karlovac-2